O Nationalkameratene é um clube de futebol norueguês da cidade de Trondheim. Passou pelas equipes de base do clube o atacante Steffen Iversen, atualmente no Rosenborg.

Ligações externas
Sítio oficial

Clubes de futebol da Noruega